Spanne steht für:
 Spanne (Längenmaß), Handspanne
 Handelsspanne, Marge, die Differenz zwischen Verkaufs- und Beschaffungspreis einer Ware
 Christian Spanne (* 1986), norwegischer Handballspieler

Siehe auch:
 Gedächtnisspanne (unmittelbares Behalten)
 Zeitspanne (Zeitintervall)
 Spanner (Begriffsklärung)